Niles kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Niles (Illinois)
Niles (Michigan)
Niles (Ohio)